

Patronymie

 Archie Bleyer (1909-1989) est un musicien américain ;
 Eugen-Heinrich Bleyer (1896-1979) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Julius Mount Bleyer est un docteur américain.